Ма Сяочу́нь (, род. 26 августа 1964) — китайский профессиональный игрок 9 дана по го, обладатель многих китайских титулов го.

Биография 
Ма Сяочунь родился в уезде Шэнсянь провинции Чжэцзян, Китай. Он начал заниматься го в возрасте 9 лет. В 1983 Ма выиграл Чемпионат мира по го среди любителей . В 1985 году он получил разряд 1 профессионального дана. В 1989 он завоевал титул минжэнь и удерживал его в течение последовавших 13 лет.

Ма Сяочунь — автор книги «The Thirty-six Stratagems Applied to Go» — о применении в го знаний из древнекитайского военного трактата «Тридцать шесть стратагем».

Титулы 
Ма Сяочунь занимает 2 место по количеству завоёванных титулов го в Китае.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ма Сяочуня на GoGameWorld
 Ма Сяочунь в библиотеке сэнсея
 Партии Ма Сяочуня

Игроки го Китая